Antonio Pasinato – calciatore e allenatore di calcio italiano
Antonio Domenico Pasinato – politico italiano
Giancarlo Pasinato – calciatore e allenatore di calcio italiano 
Giovanni Battista Pasinato – religioso, fisico e botanico italiano
Mateus Pasinato – calciatore brasiliano
Michele Pasinato – pallavolista italiano